Даниэль Ясински (, род. 5 августа 1989 года, Бохум) — немецкий метатель диска, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро с результатом 67,05 м.

Биография и карьера 
Даниэль дебютировал на международных соревнованиях в 2008 году на чемпионате мира среди юниоров, но выступил неудачно и не попал в финал. Он тренируется под руководство отца — Мирослава Ясински, бывшего метателя диска.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 

Метатели диска Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года